Płęsno – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy 
 Płęsno – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy 
 Płęsno – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice